Воскресинцівська сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Воскресинцівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район